Galjano ima više značenja:
 Galjano (Ređo di Kalabrija)
 Galjano (Teramo)